Ухтохма — многозначный термин; топоним.

 Ухтохма — река в Ивановской области, правый приток Уводи. 
 Ухтохма — село в Лежневском районе Ивановской области, административный центр Лежневского сельского поселения.